

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Kohan (1886-1943) était un homme d'affaires et résistant français d'origine russe ;
 David Kohan, (1964-), producteur et scénariste américain ;
 Jenji Kohan, (1969-), est une scénariste, productrice et réalisatrice de télévision américaine ;
 Sakabe Kōhan, (1759–1824), mathématicien japonais de l'époque d'Edo ;

Jeu vidéo
 Kohan: Immortal Sovereigns est un jeu de stratégie en temps réel (RTS) développé par TimeGate Studios ;

Homonymie
Homonymie de patronyme